campos-novense – abitanti di Campos Novos Paulista
campos-novense – abitanti di Campos Novos